

Бжустув — село в гміні Іновлудз Томашовського повіту Лодзинського воєводства
 Бжустув — село в гміні Бендкув Томашовського повіту Лодзинського воєводства
 Бжустув — село в гміні Ґарбатка-Летнісько Козеницького повіту Мазовецького воєводства